Kojtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kojtjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Kojtjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Kojtjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Kojtjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Kojtjärnen (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Kojtjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Kojtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (2,2 ha)
Kojtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (7,41 ha)
Kojtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,48 ha)
Kojtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Kojtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 715436-153624), sjö i Vilhelmina kommun, 
Kojtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 720685-149805), sjö i Vilhelmina kommun,  (3,48 ha)
Kojtjärnen (Åsele socken, Lappland, 710726-156929), sjö i Åsele kommun,  (15,1 ha)
Kojtjärnen (Åsele socken, Lappland, 711715-156352), sjö i Åsele kommun,  (4,16 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn